Le qualificazioni del singolare  maschile del BNP Paribas Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie 

 Frederico Gil (ultimo turno)
 Tobias Kamke (ultimo turno)
 Matthew Ebden (qualificato)
 Paolo Lorenzi (qualificato
 João Souza (primo turno)
 Igor' Andreev (primo turno)
 Marsel İlhan (primo turno)
 Björn Phau (ultimo turno)
 Vasek Pospisil (qualificato)
 Bobby Reynolds (qualificato)
 Rik De Voest (qualificato)
 Ricardo Mello (primo turno)

 Jürgen Zopp (ultimo turno)
 Thomas Schoorel (ultimo turno)
 Michael Russell (ultimo turno)
 Marinko Matosevic (qualificato)
 Izak van der Merwe (ultimo turno)
 Andrej Golubev (qualificato)
 Júlio Silva (primo turno)
 Arnau Brugués-Davi (primo turno)
 Rajeev Ram (ultimo turno)
 Marco Chiudinelli (primo turno)
 James Ward (primo turno)
 Ruben Bemelmans (qualificato)

Qualificati 

 Ruben Bemelmans
 Amer Delić
 Matthew Ebden
 Paolo Lorenzi
 Serhij Bubka
 Tim Smyczek

 Rhyne Williams
 Andrej Golubev
 Vasek Pospisil
 Bobby Reynolds
 Rik De Voest
 Marinko Matosevic

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

BNP Paribas Open 2012
ATP World Tour 2012